Села:
 Авратин — Житомирська область, Житомирський район
 Авратин — Хмельницька область, Хмельницький район

Див. також 
 Авратинська височина